The Very Best of Emerson, Lake & Palmer est une compilation du groupe de rock progressif britannique Emerson, Lake and Palmer, sortie en 2000.

Réception

Contenu

Personnel 
 Keith Emerson - claviers
 Greg Lake - basse, guitares, chant
 Carl Palmer - batterie, percussions

Notes

Liens externes 

Album publié par Rhino Records
Album publié par Manticore Records
Compilation de rock
Compilation musicale sortie en 2000
Compilation d'Emerson, Lake and Palmer
Album produit par Greg Lake